Атытар () — топоним в России якутского происхождения.

 Атытар — река, левый приток р. Алдакай, координаты 57°19'	123°53’.
 Атытар 1-й — река, правый приток р. Модут, координаты 59°20'	126°57’.
 Атытар 2-й — река, правый приток р. Модут, координаты 59°21'	126°59’.

Примечания

См. также 
Ат-Ытар